Lebredo steht für:
 ein Kirchspiel in der Gemeinde Coaña im nordspanischen Asturien namens Lebredo (Coaña)
 ein Kirchspiel in der Gemeinde El Franco im nordspanischen Asturien namens Llebredo (Parroquia)